«Осведомитель» — название нескольких фильмов:
 Осведомитель (фильм, 1935) — американский кинофильм режиссёра Джона Форда.
 Осведомитель (фильм, 1982) — французский кинофильм режиссёра Боба Свейма.
 Осведомитель (фильм, 2013) (Gibraltar) — франко-канадский кинофильм режиссёра Жюльена Леклерка

См. также 
 Информатор (фильм) — список фильмов с таким названием.
 Стукач (фильм) — список фильмов с таким названием.